Саянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Саянское сельское поселение — входит в Черемховский район Иркутской области
 Саянское сельское поселение — входит в Окинский район Бурятии